

Toponyme

France 
 Seigneurie du Rosemont, dans le Territoire de Belfort ;
 Rosemont, un quartier de la ville de Besançon ;
 Batterie du Rosemont, au sommet de la colline du même nom à Besançon ;
 Chapelle de Rosemont, une formation rocheuse située sur l'île de La Réunion ;
 Château de Rosemont, un château de la Nièvre ;

Canada 
 Rosemont, un ancien village incorporé à la ville de Montréal en 1910 ;
 Rosemont–La Petite-Patrie, un arrondissement de la ville de Montréal ;
 Rosemont–La Petite-Patrie, une circonscription électorale fédérale du Canada ;
 Rosemont, une circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Boulevard Rosemont, une voie de circulation de la ville de Montréal ;
 Rosemont, une station du métro de Montréal ;
 Collège de Rosemont, un CÉGEP de Montréal ;

États-Unis 
 Rosemont, census-designated place située en Californie ;
 Rosemont, un village de l'Illinois ;
 Rosemont, village situé dans le Maryland ;
 Rosemont, une station du métro de Chicago.

Patronyme 

 , le patronyme de plusieurs personnalités françaises ;
 Romy Rosemont (1964-), une actrice américaine.